Šuica ist ein südslawischer Familienname, den folgende Personen tragen:
Dubravka Šuica (* 1957), kroatische Politikerin der Partei HDZ

Šuica ist außerdem ein Ort in der Gemeinde Tomislavgrad